ФК Ђердап је назив неколико фудбалских клубова:

 ФК Ђердап Кладово                                
 ФК Ђердап Голубац